Grillparzerdenkmal oder Grillparzer-Denkmal steht für:
 Grillparzerdenkmal (Baden), Denkmal in Baden (Niederösterreich) von Leopold Schrödl
 Grillparzerdenkmal (Wien), Denkmal in Wien von Carl Kundmann